Алтика има више значења:

 Алтика (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Алтика (Сан Фелипе Тепатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику